

Anni
53 – anno del I secolo d.C.
53 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
53 – numero naturale